Kriegerdenkmal Pretzsch steht für:

 Kriegerdenkmal Pretzsch (Bad Schmiedeberg), in Pretzsch, Stadt Bad Schmiedeberg, Landkreis Wittenberg
 Kriegerdenkmal Pretzsch (Meineweh), in Pretzsch, Gemeinde Meinweh, Burgenlandkreis